Ultimate Chicken Horse — многопользовательская соревновательная компьютерная игра в жанре платформера, которая была разработана и выпущена канадской студией Clever Endeavour Games. 4 марта 2016 года игра вышла на PC, в декабре 2017 года — на PlayStation 4 и Xbox One, 25 сентября 2018 года — на Nintendo Switch.

Геймплей 

Ultimate Chicken Horse — платформер, в котором игроки выбирают себе персонажа-животного и карту, на которой будут играть. Цель игры — время от времени строить платформу и добираться до финиша, набирая очки. Также игроки добавляют препятствия, чтобы помешать соперникам, но и сами должны будут преодолеть их. Очки начисляются в каждом раунде за различные достижения, такие как приход к финишу первым, установка ловушки, которая убьёт соперника, сбор монеток и т.д. Победителем матча считается игрок, набравший определённое количество очков или набравший наибольшее количество очков после определённого количества раундов. Каждый раунд длится одну минуту.

Версии игры для PC, Nintendo Switch и PS4 поддерживают мультиплеер как локально, так и онлайн.

Разработка 
Концепт Ultimate Chicken Horse появился в сентябре 2014 года во время геймджема. Разработчик Ричард Атлас заявил в интервью для Gamasutra, что он был в процессе формирования Clever Endeavour Games, когда это произошло. В финальную команду разработчиков вошли сотрудники, которые ранее работали над такими играми, как Gardenarium и RimWorld.

Ultimate Chicken Horse изначально создавалась на движке Unity.

Отзывы 

По данным агрегатора рецензий Metacritic, версия Ultimate Chicken Horse для PS4 получила в целом положительные отзывы. В The Escapist заявили, что игра «делает всё, что пытается, и делает очень хорошо, но несколько придирок не позволяют ей достичь величия», и порекомендовали добавить «лучшее руководство для строительства, особенно для новичков».

Примечания

Ссылки 

Игры для Nintendo Switch
Игры для Xbox One
Игры для Windows
Игры для PlayStation 4
Компьютерные игры 2016 года
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Кроссплатформенные компьютерные игры